Kościół Boży (Cleveland) – najstarszy na świecie ogólnoświatowy kościół zielonoświątkowy,
 Kościół Boży w Chrystusie (Stany Zjednoczone) – amerykański kościół zielonoświątkowy,
 Kościół Boży (Anderson) – protestancki kościół z nurtu ruchu świętości,
 Kościół Bożych Proroctw – wyznanie zielonoświątkowe które odłączyło się od Kościoła Bożego (Cleveland),
 Zielonoświątkowy Kościół Boży – inny kościół zielonoświątkowy,
 Kościół Boży Dnia Siódmego – ewangeliczny kościół święcący sobotę,
 Kościół Boży w Chrystusie – jeden z polskich kościołów zielonoświątkowych,
 Światowe Towarzystwo Misyjne – Kościół Boży – synkretyczna grupa nawiązująca do chrześcijaństwa.